Берёзовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Красногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Берёзовка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1227 человек, в том числе 583 мужчины и 644 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Берёзовка,
 посёлок Многопольное.

Примечания 

Сельские поселения Красногорского района Алтайского края